Longford (Australië), plaats in Tasmanië, Australië
Longford (Derbyshire), een plaats in Engeland
Longford (film), een Britse televisiefilm uit 2006
Longford (Ierland), een plaats in het Ierse graafschap County Longford
Longford Town, voetbalclub uit de Ierse plaats Longford
Longford (Kansas), een plaats in de staat Kansas in de Verenigde Staten
County Longford, een graafschap in de Ierse provincie Leinster